Шуйское сельское поселение — муниципальное образование в России.

Карелия 
 Шуйское сельское поселение — входит в Прионежский район

Новгородская область
 Шуйское сельское поселение — входит в Валдайский район

Смоленская область
 Шуйское сельское поселение — входит в Вяземский район